Габриэль де Кастанье́да () — мексиканский  XVI века.

Был одним из индейских вождей в регионе , секретарём правителя города  . В 1541 году вместе с последним участвовал в подавлении мятежа в Новой Галисии. Описал на языке нагуа нравы, одежду и оружие ацтекских воинов, служивших у испанцев. Записки Кастаньеды были переведены на испанский язык в 1641 г. Педро Васкесом и изданы в составленном  «Собрании документов по истории Мексики» (; 1866, т. II).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Relación de la jornada que hizo don Francisco de Sandoval Acazitli, cacique y señor natural que fue del pueblo de Tlalmanalco, provincia de Chalco, con el señor visorey don Antonio de Mendoza cuando fue a la conquista y pacificación de los indios chichimecas de Xuchipila. Публикация испанского перевода Кастаньеды в издании 1866 года, современная публикация испанского перевода Кастаньеды .
 Цитирование фрагмента из Кастаньеды на английском в книге José-Juan López-Portillo 'Another Jerusalem': Political Legitimacy and Courtly Government in the Kingdom of New Spain (1535—1568). Лейден: Brill Publishers, 2018.

Испанские писатели
Мемуаристы Мексики